Hans Bols ist der Name folgender Personen:

* Hans Bols (Politiker) (1900–1973), deutscher Politiker (DP, CDU)
 Hans Bols (Karnevalist) (genannt Et Botterblömche; 1937–2005), Kölner Karnevalist